Thoroughbreds ist:

* Thoroughbreds (1944), US-amerikanischer Spielfilm von George Blair
 Vollblüter (Film), Thoroughbreds (2017), US-amerikanischer Spielfilm von Cory Finley

Siehe auch:
 Thoroughbred